Kanpur (stad), een stad in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Kanpur (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Kanpur Nagar, een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Kanpur Dehat, een district van de Indiase staat Uttar Pradesh